Самнер (округ, Канзас)
 Самнер (округ, Теннессі)